Oviedo (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Oviedo (comarca), de comarca van de Spaanse provincie Asturië
Oviedo (stad), de hoofdstad van de Spaanse provincie Asturië
Real Oviedo, een Spaanse voetbalclub
Coronel Oviedo, een stad in Paraguay
Bryan Oviedo, een Costa Ricaans voetballer 
Frankie Oviedo, een Colombiaans voetballer 
 Oviedo (Dominicaanse Republiek), een gemeente